Das Canberra Women’s Classic 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Canberra. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 4. bis 12. Januar 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Canberra